Molekulska formula -{C6H11NO}- se može odnositi na:

 Kaprolaktam
 Cikloheksanon oksim
 N-Formilpiperidin